Secco (ital. „trocken“) bezeichnet:
 Seccomalerei, Wandmalerei auf trockenem Putz, im Unterschied zum Fresko
 Secco-Rezitativ, Form des Rezitativs in der Musik
 Perlwein, deutsche Entsprechung des italienischen prosecco frizzante

Secco ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Riolfo Secco (1905–1978), uruguayischer Fußballspieler, siehe Carlos Riolfo
 Deborah Secco (* 1979), brasilianische Schauspielerin
 Diego Secco († 1623), portugiesischer Jesuitengeistlicher
 Juarez Delorto Secco (* 1970), brasilianischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in São Sebastião do Rio de Janeiro
 Louis Secco (1927–2008), kanadischer Eishockeyspieler
 Luigi Antonio Secco (* 1947), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Willemstad auf Curaçao
 Stefano Secco (* 1970), italienischer Sänger (Tenor)

Siehe auch:
 Seco
 Seko